Ловцово — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Городского поселения Высоковск. Население —  чел. (). До 2006 года Ловцово входило в состав Шипулинского сельского округа.

Деревня расположена в центральной части района, примерно в 3 км к северу от окраины города Высоковск, на одном из истоков реки Ямуга, высота центра над уровнем моря 170 м. Ближайшие населённые пункты — Голышкино на юго-западе, Колосово на западе и Горки на юге.

Население

Примечания

Ссылки 
 Городское поселение Высоковск на сайте Клинского района
  Устав городского поселения Высоковск.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин